Roman Bąk (ur. 1908, zm. 2003) – polski szachista, działacz,sędzia,dziennikarz szachowy
 Roman Bąk (ur. 1958) – polski poeta, tłumacz, wydawca
 Roman Bąk – wojewoda bydgoski w roku 1981